Le designazioni di Bayer m Puppis e M Puppis sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

m Puppis (HD 61429)
M Puppis (HD 57197)